Второй дивизион чемпионата Уругвая 2010/2011 () — 70-й сезон Второго дивизиона чемпионата Уругвая. Он начался 9 октября 2010 года и закончился 21 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Примеру

Ссылки 
 Второй дивизион Уругвая 2011/2012 на rsssf.com 
 Второй дивизион Уругвая 2011/2012 на soccerway.com 

2010/2011
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2010 году
Спорт в Уругвае в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011